Starkow ist der Name folgender Orte in

Deutschland:
 Starkow Ortsteil der Gemeinde Thelkow in Mecklenburg-Vorpommern
 Starkow, Ortsteil der Gemeinde Velgast in Mecklenburg-Vorpommern

Polen:
 Starków (ehemals Starkow im Landkreis Krotoschin, Wartheland), in der Woiwodschaft Großpolen, siehe Starków (Krotoszyn)
 Starkowo (ehemals Starkow im Landkreis Rummelsburg, Pommern), in der Woiwodschaft Pommern, siehe Trzebielino
 Starkowo (ehemals Starkow im Landkreis Stolp, Pommern), in der Woiwodschaft Pommern, siehe Starkowo (Ustka)

Starkow ist der Familienname folgender Personen:
 Anatolij Starkow (* 1946), ukrainischer Radrennfahrer
 Kirill Olegowitsch Starkow (* 1987), russisch-dänischer Eishockeyspieler
 Oleg Starkow (* 1963), russisch-dänischer Eishockeyspieler
 Wassili Wassiljewitsch Starkow (1869–1925), russischer Sozialdemokrat

Siehe auch:
 Stárkov
 Starków